Burg Altengronau steht für folgende Burgen in Altengronau, Hessen:

 Wasserschloss Altengronau
 Huttenburg Altengronau